O21 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O21, reliant Ankara à Adana ;
 Classe O 21, une classe de sept sous-marins de la Marine royale néerlandaise ;
 HNLMS O 21, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Vomissement incoercibles au cours de la grossesse, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres